Иван Барышников: Барышников, Иван Антонович (1939—2000) — советский и российский политический деятель, народный депутат СССР.
 Барышников, Иван Иванович (1749—1834) — владелец имения Алексино, родоначальник одной из ветвей рода Барышниковых.
 Барышников, Иван Николаевич (1900—1960) — российский и советский военный деятель.